USS Cabot ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria del explorador John Cabot.

 El  fue un bergantín de 14 cañones, adquirido en 1775 y capturado por los [británicos en 1777, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

 El  fue un portaaviones, renombrado Lexington (CV-16) antes de su botadura, el 16 de junio de 1942. 

 El  fue un portaaviones ligero, activo durante la Segunda Guerra Mundial, fue transferido a España en 1967, que lo renombró Dédalo. Fue desguazado en 2001.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos